Водонкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Водонкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези